Der Mersin Cup 2014 war ein Tennisturnier, das vom 7. bis 13. April 2014 in Mersin stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 5. und 6. April 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 18 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Nicolas Reissig
 Filipp Dawydenko
 Michael Linzer
 Claudio Fortuna

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 172 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 182 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 164 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Mersin